Druhá šance může být:

 Druhá šance (film, 1999) – film USA z roku 1999 (v originále The Story of Us)
 Druhá šance (film, 2012) – film USA z roku 2012 (v originále Hope Springs)
 Druhá šance (film, 2014) – dánský film z roku 2014 (v originále En chance til) 
 Druhá šance (pořad) – pořad z produkce TV Nova
 Druhá šance (seriál 1999) – americký televizní seriál (v originále Once and Again)
 Druhá šance (seriál 2016) – americký televizní seriál (v originále Second Chance)
 Druhá šance (Star Trek) – epizoda amerického sci-fi seriálu Star Trek: Nová generace z roku 1993